Чечель () — украинская фамилия. Известные носители:

 Чечель, Григорий Иванович (род. 1931) — российский учёный, юрист.
 Чечель, Дмитрий Васильевич (?—1708) — украинский военный деятель, полковник.
 Чечель, Николай Фролович (1891—1937) — член ЦК УПСР, член и секретарь Центральной Рады.